Інтернет-сайт «Нігіліст» — український ліворадикальний інформаційно-аналітичний сайт. Позиціонує себе як некомерційне видання, не афілійоване з жодною політичною партією чи організацією. Засноване у 2013 році.

Стосунки з лівими та правими групами 

Сайт «Нігіліст» відзначився різкою критикою як ультраправих та консервативних угрупувань в Україні, так і лівих груп та організацій. 

Про заснування сайту повідомив 1.08.2013 блогер Олександр Володарський, уточнивши, що «Нігіліст» створений редакцією сайту «Ліва справа» (нині неіснуючого) з «ряду причин політичного та технічного характеру».

Скандал із Ритою Бондар та сайтом "Украина.ру" 
27 березня 2019 р СБУ повідомила про видворення з країни за порушення міграційного законодавства із забороною на в'їзд терміном на три роки громадянки Молдови та Росії Маргарити Бондар. Дівчина, що, за її словами, дотримувалася лівих поглядів, також працювала координатором в «Групі моніторингу прав національних меншин» і публікувалася у виданнях «Нігіліст» і «Спільне» з питань порушення прав нацменшин і українських ультраправих об'єднань, з літа по осінь 2018 року також публікувалася на російському пропагандистському ресурсі "Украина.ру" під псевдонімом Рима Войсток. Редакція сайту «Нігіліст» оголосила про припинення співпраці з Ритою Бондар, але водночас засудила методи роботи СБУ.

Див. також 
 Автономна спілка трудящих

Примітки 

Видання про суспільство
On-line видання
Інтернет-ЗМІ
Інтернет-ЗМІ України
On-line журнали‎
Засновані в Україні 2013